stolec (budownictwo)
 stolec (medycyna)
 dawne określenie tronu

Miejscowości w Polsce 
 Według TERYT jest ich 3 
 Stolec – wieś w woj. dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Ząbkowice Śląskie
 Stolec – wieś w woj. łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Złoczew
 Stolec – osada w woj. zachodniopomorskim, w powiecie polickim, w gminie Dobra
 Stolec – stacja kolejowa